Renner kan som auktorsförkortning betyda:

 Matt A.M. Renner
 Otto Renner
 Susanne Renner

Robotskapade auktorsförkortningar
Palindromer